Bandiera nera (« drapeau noir » en italien) est le titre alternatif du chant militaire : 
 Sul ponte di Perati, bandiera nera
ainsi que d’autres chants militaires analogues (variations sur les noms du pont, etc.) :
 Sul ponte di Bassano, bandiera nera

Voir aussi 
 Drapeau
 Noir
 Drapeau noir